Wärtsilä Oyj Abp (произносится Вя́ртсиля) — финская публичная машиностроительная компания, которая производит машинное и прочее оборудование для морского и энергетического рынков, а также поставляет комплексные решения для полного жизненного цикла оборудования.

За свою историю компания работала в области судостроения, производства бумаги, замков, керамики, стекла.
Крупные заводы компании находятся в городах Вааса, Турку (в 2004 производство перенесено в Триест), Хельсинки; штаб-квартира — в городе Хельсинки.

В 2016 году из-за слабой конъюнктуры на рынке и сложной конкурентной среды компания проводила реорганизацию своей структуры и деятельности в том числе путём сокращения персонала.

История 

Компания началась с основанной в 1834 году лесопилки в деревне Вяртсиля (ныне поселок в Сортавальском районе Карелии) в коммуне Тохмаярви в восточной Финляндии. Лесопилка выкуплена промышленником Нильсом Людвигом Арппе в 1836 году. Рядом с лесопилкой он построил в 1851 году металлургический завод. После смерти Арппе и завод и лесопилка перешли его наследникам и ими же основанной акционерной компании, получившей В 1898 году название Wärtsilä Aktiebolag. В 1907 году название изменено на Ab Wärtsilä Oy.

Кризис и банкротство 
В 1980-х судостроительная промышленность оказалась в , проигрывая конкурентам из Азии. Для усиления эффективности в начале 1987 года верфи Valmet и Wärtsilä были объединены под названием . Это не спасло положение, и в 1989 году произошло самое крупное на тот момент в промышленности Финляндии банкротство. Для достройки кораблей была создана компания Masa-Yards, преемником которой в настоящее время является судостроительная компания Meyer Turku.

Деятельность 
Wärtsilä специализируется на
производстве судовых энергетических установок (двигатели установлены на самые крупные круизные лайнеры, танкеры и контейнеровозы),
электростанций,
винтовых механизмов,
систем управления судном
и другого оборудования.

Компания насчитывает более 18 тыс. сотрудников, работающих в 200 представительствах в 80 странах. Основные рынки сбыта находятся в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке.

В 2016 году Wärtsilä приобрела у концерна Wier компанию American Hydron, оборот которой в 2015 году составлял 45,6 миллионов долларов, а в штате находился 241 сотрудник. Головные офисы American Hydron расположены в городах Йорк и в канадском Монреале.

Дизельные моторы 

Фирма изготавливает четырёхтактные рядные и V-образные двигатели, предоставляет лицензию на изготовление рядных двухтактных двигателей под маркой Sulzer.
Диаметр цилиндров дизельных двигателей Вяртсиля от 20 до 96 см.

Четырёхтактные среднеоборотные двигатели — главный продукт Wärtsilä, в этой области компании принадлежит мировое лидерство. В производстве низкооборотных двухтактных двигателей фирма на третьем месте.
Все двухтактные работают на тяжёлом топливе (мазуте). Количество цилиндров от 4 до 20.
Самый мощный мотор — 14-цилиндровый двухтактный рядный дизель (цилиндры в ряд). Он весит 2300 тонн, только коленчатый вал весит 300 тонн. Объём каждого цилиндра 1820 литров, мощность каждого 7780 л. с. Общая мощность 108 920 л. с./102 об/м, объём 25 480 литров. Максимальный крутящий момент 7 603 862 ньютон-метров на этих же оборотах.

Некоторые четырёхтактные двигатели, работающие на тяжёлом топливе, перечислены ниже. Первая цифра обозначает количество цилиндров, буква L — цилиндры в ряд (в старых версиях R) и буква V — для V-образного двигателя. Последняя цифра — диаметр в см, последняя буква означает код мощности, который используется только в двигателях судов, у двигателей электростанций его нет.

Например: 12V46C означает 12-цилиндровый V-образный двигатель с диаметром цилиндров 46 см, мощностью 975 kW на цилиндр.
 Wärtsilä 20. Конфигурации: 4L20, 5L20, 6L20, 8L20, 9L20.
 Wärtsilä 200. Конфигурации: 12V200, 16V200, 18V200.
 Wärtsilä 22. 4R22,6R22, 8R22, 8V22.
 Wärtsilä Vasa 24 (изначально название было 14, что означало объём в литрах). 6R24, 8R24.
 Wärtsilä 26. 6L26, 8L26.
 Wärtsilä Vasa 32. 4R32, 5R32, 6R32, 8R32, 9R32, 12V32, 16V32, 18V32.
 Wärtsilä 32F. 6L32, 8L32, 9L32, 12V32, 16V32, 18V32.
 Wärtsilä 46/Wärtsilä (Vasa) 46. 4R46, 6R46, 8R46, 9R46, 12V46, 16V46, 18V46, 20V46.
 Wärtsilä 46F. 6L46, 8L46, 9L46, 20V46F.
 Wärtsilä 64. 6L64, 7L64, 8L64, 12V64, 16V64.

Газовые и универсальные двигатели 
Конструкция двигателей в основе та же, что двигателей, работающих на тяжёлом горючем. В обозначении двигателя та же логика, что и у дизельных двигателей, за исключением буквенного обозначения. В SG-моделях имеется свеча зажигания. В DF-моделях за зажигание смеси отвечает форсунка. DF-модели (Dual Fuel) могут работать на обычном дизельном горючем. Смена горючего может происходить во время работы двигателя. Предшественник DF GD-модель представляет более старое поколение, в котором газовую смесь надо было сжимать до впрыска в цилиндр, что требовало дорогого и подверженного поломкам дополнительного устройства.

Четырёхтактные газовые и универсальные двигатели Вяртсиля:
 Wärtsilä 28SG. 9L28SG, 16V28SG, 18V28SG.
 Wärtsilä 32DF. 6L32DF, 9L32DF, 18V32DF.
 Wärtsilä 34SG. 9L34SG, 16V34SG, 18V34SG, 20V34SG.
 Wärtsilä 46GD. 18V46GD.
 Wärtsilä 50DF. 6L50DF, 18V50DF.
 
В конце декабря 2011 года Wärtsilä объявила о получении крупного заказа из Доминиканской Республики на поставку многотопливных электростанций.

Wärtsilä в СССР 
Ледоколы проекта 10580, по заказу Советского Союза построенные на верфи «Вяртсиля» в Хельсинки (Финляндия) (Wärtsilä Helsinki Shipyard):
С атомной силовой установкой советского производства
 Таймыр 
 Вайгач

Ледоколы балтийского типа. Мощность в 10 500 элс.
 «Капитан Белоусов» — 1954 г. приписан к порту Мариуполь (на 2009 г.).
 «Капитан Воронин» — 1955 г.
 «Капитан Мелехов» — 1956 г.

Полярные ледоколы. Все ледоколы с дизель-электрической машинной установкой.

Мощность в 22000 элс.
 «Москва» — 1960 г., был приписан к порту Владивосток, списан в 1992 году.
 «Ленинград» — 1962 г., был приписан к порту Владивосток, списан в 1992 году.
 «Киев» — 1965 г., работал в Мурманске и Владивостоке, списан в 1993 году.
 «Мурманск» — 1968 г., работал в Мурманске и Владивостоке, продан в 1995 году.
 «Владивосток» — 1969 г., был приписан к порту Владивосток, списан в 1997 году.

Мощность в 36000 элс.
 «Ермак» — 1974 г., был приписан к порту Владивосток, с 2000 года приписан к порту Санкт-Петербурга.
 «Адмирал Макаров» — 1975 г., на Хельсинкской верфи «Wärtsilä» по заказу В/О «Судоимпорт». Советский флаг был впервые поднят 12 июня 1975 года. Приписан к порту Владивосток. 
 «Красин» — 1976 г., был приписан к порту Мурманска, в 1990 году переведен во Владивосток.

Ледоколы типа «Капитан Сорокин»:
 «Капитан Сорокин» был спущен на воду 10 декабря 1976 года, построен 14 июля 1977 года, строительный номер 411. Судостроитель: Wärtsilä, Хельсинки
 «Капитан Николаев»
 «Капитан Драницын»
 «Капитан Хлебников»

Ледокольно-транспортные суда

 «Иван Петров» — 1989 год (Архангельск), научно-исследовательское судно.

Речные ледоколы типа «Капитан Евдокимов», проект 1191

 Капитан Евдокимов (судно) 1983 год (Архангельск)
 Капитан Бабичев (судно) 1983 год (Жатай)
 Капитан Бородкин (судно) 1983 год (Жатай)
 Капитан Чудинов (судно) 1983 год (Астрахань)
 Капитан Мецайк (судно) 1984 год (Подтесово)
 Авраамий Завенягин (судно) 1984 год (Дудинка)
 Капитан Демидов (судно) 1984 год (Ростов-на-Дону)
 Капитан Мошкин (судно) 1986 год (Таганрог)

Wärtsilä в России 
В 2007 году Wärtsilä заключила лицензионное соглашение с Брянским машиностроительным заводом о производстве судовых дизельных двигателей на его производственной базе. В октябре 2009 года Wartsila открыла сервисный центр по обслуживанию судов в Мурманске. В Санкт-Петербурге, Москве и Владивостоке функционируют офисы представительства компании — ООО «Вяртсиля-Восток».

На ледоколах пр.21900 «Москва» и «Санкт-Петербург», построенных на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2005—2009 гг, установлены электроэнергетические системы и системы электродвижения производства компании Wärtsilä. Также на барке «Седов» установлена главная силовая установка Wärtsilä. На ледоколах пр. 21900М «Владивосток». «Мурманск», «Новороссийск», построенных на Выборгском заводе в 2015—2016 гг. установлены электроэнергетические системы и системы электродвижения производства компании Wärtsilä.

На ледокольных танкерах проекта 46700 «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров», построенных на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге в 2009—2010 годах, на каждом судне были установлены 4 дизеля Wärtsilä 9L38 для электрокомплекса ABB, который имеет в составе, по два ВРК (винто-рулевая колонка) и два подруливающего устройства.

В 2018 году международная ИТ компания Транзас, с 1990 года предлагающая услуги в области производства и поставок высокотехнологичных тренажерных решений, а также решений в сфере навигации, картографии, коммуникаций и системной интеграции, вошла в состав корпорации Wärtsilä. Сегодня в России функционируют три направления бизнеса: ООО Вяртсиля Восток, Центр разработки программного обеспечения (АО Вяртсиля Цифровые Технологии) и Центр продаж и сервисного обслуживания (ООО Транзас Навигатор). Головные офисы всех трех направлений находятся в Санкт-Петербурге.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт компании

Машиностроительные компании Финляндии
Производители дизельных двигателей
Судостроительные предприятия Финляндии